Новокаменское и Ново-Каменское — топонимы в России.

 Новокаменское — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Ново-Каменское — посёлок в Черняховском городском округе Калининградской области.